Utilitário pode ser:
 Utilitário — programa de computador;
 Automóvel utilitário.

Desambiguação